Il singolare del torneo di tennis WTA Swiss Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Manuela Maleeva-Fragniere che ha battuto in finale Helen Kelesi 6–3, 3–6, 6–3.

Teste di serie 

 Conchita Martínez (semifinali)
 Manuela Maleeva-Fragniere (campionessa)
 Assente
 Helen Kelesi (finale)

 Emanuela Zardo (secondo turno)
 Marianne Werdel (secondo turno)
 Rosalyn Fairbank (primo turno)
 Magdalena Maleeva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1991